Ozoergeti (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Goeria
 Ozoergeti (stad), centrum van bovenstaande gemeente